Villafranchesi – abitanti di Villafranca (Francia)
Villafranchesi – abitanti di Villafranca Padovana
Villafranchesi – abitanti di Villafranca Piemonte
Villafranchesi – abitanti di Villafranca Sicula
Villafranchesi – abitanti di Villafranca Tirrena
Villafranchesi – abitanti di Villafranca d'Asti
Villafranchesi – abitanti di Villafranca di Verona
Villafranchesi – abitanti di Villafranca in Lunigiana